Karczew (plaats), plaats in Polen
 Karczew (gemeente), gemeente in Polen